GraalVM — это виртуальная машина Java и JDK, основанная на HotSpot/OpenJDK и написанная на Java. GraalVM поддерживает разные языки программирования и модели выполнения, такие как JIT-компиляция и AOT-компиляция. Первая стабильная версия, 19.0, была выпущена в мае 2019-ого года.

Краткий справочник GraalVM 
Существует несколько основных способов, которыми GraalVM может помочь с приложениями Java: 

 сделать их быстрее с помощью современного JIT-компилятора; 
 скомпилировать их в автономные собственные исполняемые файлы с мгновенным запуском и низким потреблением памяти;
 улучшить их с помощью библиотек или код на других поддерживаемых языках.

Иллюстрация основных команд, возможностей и параметров GraalVM.

Цели проекта 
 Улучшение производительности языков, основанных на Java Virtual Machine.
 Уменьшение времени на запуск программ с помощью AOT-компиляции.
 Интеграция GraalVM в Oracle Database, OpenJDK, Node.js, Android/iOS и тому подобное.
 Написание программы с использованием разных языков программирования.

Примечания 

Виртуальные машины Java